Tambre – miejscowość i gmina we Włoszech
 Tambre – rzeka w Hiszpanii